Берлингтон има више значења:
 Берлингтон
 Берлингтон (Западна Вирџинија)
 Берлингтон (Кентаки)
 Берлингтон (Масачусетс)
 Берлингтон (Охајо)
 Берлингтон (Њу Џерзи)
 Берлингтон (Ајова)
 Берлингтон (Вашингтон)
 Берлингтон (Вермонт)
 Берлингтон (Вајоминг)
 Берлингтон (Висконсин)
 Берлингтон (Илиноис)
 Берлингтон (Индијана)
 Берлингтон (Канзас)
 Берлингтон (Колорадо)
 Берлингтон (Мичиген)
 Берлингтон (Оклахома)
 Берлингтон (Пенсилванија)
 Берлингтон (Северна Дакота)
 Берлингтон (Северна Каролина)